Лешков — русская мужская фамилия, женская форма — . Также может означать:

 Лешков — село в Сокальском районе Львовской области Украины.

Фамилия 
 Лешков, Василий Николаевич (1810—1881) — российский юрист, славянофил.
 Лешков, Владимир Григорьевич (1928—2012) — доктор технических наук, крупнейший учёный в области разработки россыпных месторождений золота.
 Лешков, Денис Иванович (1883—1933) — российский балетный критик и мемуарист.

См. также

Примечания